Ful steht für:
 Ful (Gericht), arabisches Bohnengericht

ful steht für:
 Fulfulde (ISO-639-3-Code), gehört zum atlantischen (auch „westatlantischen“) Zweig der Niger-Kongo-Sprachen

Siehe auch:
 Foul (Begriffsklärung)
 Full
 Fulbe
 Fool

Abkürzung